meisjesnaam afgeleid van Hendrik
Rika (Soest), een landhuis